Bruco-de-salvaterra é o nome comum de diversas espécies vegetais:

 Oenanthe lachenalii
 Peucedanum lancifolium